Weißensee poate fi:

 Berlin-Weißensee, un cartier din Berlin
 Weißensee (Thüringen)
 Weißensee im Allgäu un cartier din Füssen
 Weissensee o localitate din Austria
 Weissensee (Kärnten) din Austria

Vezi și 
Weißenfels (dezambiguizare)